Kendrick kan som auktorsförkortning betyda:

 Roger C. Kendrick
 William Bryce Kendrick

Robotskapade auktorsförkortningar